«Черниговскій листокъ» — рос.-укр. тижнева газ., що виходила з ініціативи гуртка укр. літ. діячів у Чернігові з липня 1861 до серпня 1863 (61 чч.); видавець і ред. Л. Глібов. Крім літературних творів (Л. Глібова, О. Кониського, П. Куліша, П. Кузьменка, П. Єфименка, М. Вербицького, С. Овечка), в «Ч. Л.» друкувалися матеріали з життя Чернігівщини та фолкльорно-етногр. (С. Носа, М. Номиса), ст., рецензії тощо. З наступом урядової реакції «Ч. л.» заборонено. Після припинення появи журн. «Основа» (жовтень 1862) «Ч. л.» був єдиним періодичним вид. у Рос. Імперії, що містило деякі матеріали українською мовою.

Література 
 

Українські історичні періодичні видання